Хо́ллинс — фамилия. Известные носители:
 Холлинс, Джастин (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Холлинс, Джон (род. 1946) — английский футболист и тренер.
 Холлинс, Лионель (род. 1953) — американский баскетболист и тренер.
 Холлинс, Лора (более известна как Агнесс Дин; род. 1983) — английская модель.
 Холлинс, Райан (род. 1984) — американский баскетболист.

См. также